Марцелли́н () или Маркеллин () — имя следующих персоналий:

 Марцеллин или Священномученик Маркеллин — епископ Рима с 30 июня 296 по 25 октября 304
 Марцеллин — государственный деятель Римской империи второй половины III века, консул 275 года
 Марцеллин — префект претория в середине IV века.
 Марцеллин (IV век) — римский пресвитер, христианский писатель.
 Марцеллин (VI век) — греческий писатель, биограф Фукидида.
 Марцеллин — магистр оффиций узурпатора Магненция.
 Марцеллин — военный магистр узурпатора Магненция (не идентичен с предыдущим).
 Марцеллин — брат узурпатора Магна Максима, его комит.
 Флавий Антоний Марцеллин — консул 341 года.
 Аммиан Марцеллин — римский историк.
 Марцеллин Карфагенский — христианский святой V века.
 Марцеллин — римский военачальник V века; фактически, независимый правитель Далмации.
 Марцеллин Комит — византийский хронист VI века.

См. также 
 Марцелл